Marmann ist der Familienname folgender Personen:

 Elfriede Marmann-Kunz (* 1952), deutsche Politikerin (SPD)
 Michael Johannes Marmann (1937–2019), deutscher Ordenspriester, Generaloberer der Schönstatt-Patres